Paracalliactis är ett släkte av koralldjur. Paracalliactis ingår i familjen Hormathiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Paracalliactis